Jean-Pierre Gabarrou (1944 - 1985), un homme politique français ; 
 Patrick Gabarrou (1951 -), un alpiniste français.